Ханно:

 Ханно — город в Японии, находящийся в префектуре Сайтама.
 Ханно — домашний белый азиатский слон, подаренный королём Португалии Мануэлом I папе Льву X.